Označení USS Kearsarge neslo v historii amerického námořnictva pět plavidel:
 USS Kearsarge (1861), šalupa sloužící v letech 1862–1894
 USS Kearsarge (BB-5), predreadnought sloužící v letech 1900–1920, vedoucí loď své třídy, v letech 1920–1955 využívaný jako jeřábová loď
 USS Hornet (CV-12), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1943–1970, v roce 1942 stavěná jako USS Kearsarge
 USS Kearsarge (CV-33), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1946–1970
 USS Kearsarge (LHD-3), vrtulníková výsadková loď třídy Wasp sloužící od roku 1993

Externí odkazy